L’Orsa ist der Familienname folgender Personen:

 Jeremias L’Orsa (1757–1837), reformierter Pfarrer und Pädagoge
 Theophil L’Orsa (1807–1853), Schweizer Unternehmer